Тамбовский кремль — историческое ядро Тамбова у слияния рек Студенец и Цна. Крепость была основана в 1636 году по указу царя Михаила Фёдоровича для защиты Русского государства от кочевников и входила в состав Белгородской черты. Строительством руководил стольник и воевода Роман Боборыкин.

К кремлю был пристроен укреплённый окольный город («острог»). С востока крепость прикрывали воды Цны, с севера — Студенец, а с юга и запада защитой служил ров, заполенный водой. Кремль имел в плане вид неправильного четырёхугольника, был обнесён рубленной стеной высотой 6 м и протяжённостью более 1,2 км, усилен 12 деревянными башнями, три из которых были проездными. Главной являлась проездная Московская башня высотой 51 м. Острог примыкал к кремлю с юга и запада. Его деревянные стены имели протяжённость более 1,7 км и были усилены 12 деревянными башнями, четыре из которых были проездными.

Гарнизон Тамбова в течение XVII века составлял около 1000 человек. Во время восстания Разина Тамбов дважды осаждался восставшими. Неудачной была также осада Тамбова повстанцами во время Булавинского восстания в 1708 году.

В 1738 году Тамбовская крепость была отстроена заново после того, как пожар уничтожил старую. Однако новая крепость уже не потребовалась, поскольку границы Русского государства отодвинулись на юг, а казацкие восстания её больше не затрагивали.

Литература 
 Мерников А. Г. Крепости России. Большая энциклопедия. Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2012. — С. 170

Тамбов
Кремли